1812 — o ano de 1812 d.C.
Abertura 1812 — uma obra orquestral de Pyotr Ilyich Tchaikovsky comemorando o fracasso da invasão francesa à Rússia em 1812 e a subsequente devastação da Grande Armada de Napoleão
1812 Gilgamesh — asteroide

Desambiguações de números